Mikuty ist der Name folgender polnischer Orte:

 Mikuty (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Mykutten, 1938 bis 1945 Mikutten, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Mikuty (Radziłów), Dorf im Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien